Чёрмозское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Ильинском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — город Чёрмоз.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Пермской области от 10 ноября 2004 года № 1731-353 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Ильинского района Пермского края».

Население

Состав городского поселения

Достопримечательности 
 В устье реки Чёрмоз на берегу Камского водохранилища, в 0,5 км к северо-западу от деревни Селезни, расположенной в 2 км к северо-западу от города Чёрмоз, в 1990-х годах был обнаружен каролингский меч.

Примечания 

Муниципальные образования Ильинского района Пермского края
Упразднённые городские поселения Пермского края
Городские поселения, упразднённые в 2019 году